Giandomenico Rebiba (XVI secolo–1604) – vescovo cattolico italiano, nipote del cardinale Scipione
 Prospero Rebiba (–1593) – patriarca cattolico italiano, nipote del cardinale Scipione
 Scipione Rebiba (1504-1577) – cardinale e arcivescovo cattolico italiano